Gualdo, uma comuna italiana da região dos Marche, província de Macerata.
Gualdo Tadino, uma comuna italiana da região da Umbria, província de Perugia.
Gualdo Cattaneo, uma comuna italiana da região da Umbria, província de Perugia.